Пасечное — название населённых пунктов.

Россия 
 Пасечное — деревня в Тюхтетском районе Красноярского края.
 Пасечное — посёлок в Белогорском районе Крыма.
 Пасечное — исчезнувшее село в Симферопольском районе Крыма.
 Пасечное — село в Лопатинском районе Пензенской области.

Украина 
 Пасечное — село в Александровском районе Донецкой области.
 Пасечное — село в Маловисковком районе Кировоградской области.
 Пасечное — село в Саратском районе Одесской области.
 Пасечное — село в Новосанжарском районе Полтавской области.
 Пасечное — село в Валковском районе Харьковской области.